Il Colline Lucchesi bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, gradevole, caratteristico
sapore: asciutto, delicato, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Lucca  (1990/91)  1409,13  
Lucca  (1991/92)  1248,69  
Lucca  (1992/93)  1313,47  
Lucca  (1993/94)  1239,3  
Lucca  (1994/95)  1281,77  
Lucca  (1995/96)  1136,3  
Lucca  (1996/97)  1251,05

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Grechetto
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Bianca Lunga
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon